ПИВ:

 Поверхностно-инактивные вещества
 Плазменно-импульсное воздействие